Zbigniew Grzesiak (ur. 1943) – polski polityk
 Zbigniew Grzesiak (ur. 1965) – polski piłkarz i trener piłki nożnej